Ковба Денис Юрійович (біл. Дзяніс Юр'евіч Коўба, рос. Денис Юрьевич Ковба, нар. 6 вересня 1979, Вітебськ) — білоруський футболіст, півзахисник.
 Ковба Жанна Миколаївна (нар. 24 січня 1940, Славута, Кам'янець-Подільська область (нині — Хмельницька область)) — український історик.
 Ковба Юрій Степанович (нар. 21 червня 1948, Шепетівка, Кам'янець-Подільська область, УРСР) — радянський футболіст та український тренер.